Tрећа сезона хумористичке телевизијске серије Камионџије д.о.о.  емитоваће се током 2023. на РТС 1. 
Трећа сезона се састоји од 12 епизода. , ,

Радња

Епизоде

Спољашње везе

Сезоне телевизијских серија 2022.